Wigelbeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wigelbeyer (* 1973), österreichischer Chorleiter, Dirigent und Sänger
 Werner Wigelbeyer (1937–2018), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Viktor Wigelbeyer (1897–1969), österreichischer Bobfahrer